Hochkirch ist der Name folgender Orte:

in Australien
 Tarrington, eine Stadt im Bundesstaat  Victoria (ehemals Hochkirch von 1853 bis 1918)
in Deutschland
 Hochkirch, eine Gemeinde  des Landkreises Bautzen, Sachsen
in Polen
 Brodnica (Powiat Śremski) (zeitweise Hochkirch im Landkreis Schrimm, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Grodowiec (ehemals Hochkirch im Landkreis Glogau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Grębocice
 Kościelec (ehemals Hochkirch im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft  Niederschlesien; siehe Krotoszyce
 Stodoły (ehemals Hochkirch im Landkreis Strelno, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Strzelno
 Wysoki Kościół (ehemals Hochkirch im Landkreis Trebnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Wisznia Mała

Hochkirch ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Hochkirch (* 1970), deutscher Biologe

Siehe auch:
 Schlacht bei Hochkirch
 Hochkirche
 Hochkirchen